Arbeitsprozess bezeichnet
 den Arbeitsprozess in der Betriebswirtschaftslehre, siehe Arbeitsprozess (Betriebswirtschaft)
 den Arbeitsprozess in der Arbeitssoziologie, siehe Arbeitsprozess (Arbeitssoziologie) 
 den Gerichtsprozess vor dem Arbeitsgericht